Desa Kutosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kutosari (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 109,65), Jawa Tengah, 
 Desa Kutosari (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 110,03), Jawa Tengah, 
 Desa Kutosari (administrativ by i Indonesien, lat -7,02, long 109,69), Jawa Tengah, 
 Desa Kutosari (administrativ by i Indonesien, lat -7,02, long 109,65), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar